Fabri, Fábri Pál

 Fabri Pál (18. század) diák
 Fábri Pál (1752–1829) evangélikus lelkész
 Fábri Pál (1790–1872) gimnáziumi tanár

Fábry Pál

 Fábry Pál (1842–?) premontrei kanonok, tanár
 Fábry Pál (1919–2018) magyar-amerikai politikus, diplomata, üzletember, a Pulitzer-emlékdíj alapítója
 Fábry Pál (1934–2007) tájfutó